Малайзиън Оупън 2012 е 3-тото издание на Малайзиън Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Куала Лумпур, Малайзия от 27 февруари до 4 март.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Малайзиън Оупън